El término campanil se utiliza como sinónimo de campanario.

En particular, puede referirse a:
 Campanil de la Universidad de Concepción, Chile;
 El Campanil, Club Deportivo de fútbol de la Universidad de Concepción;
 El Campanil, Club Deportivo de baloncesto de la Universidad de Concepción.